Campionato Sammarinese (2018/2019) – trzydziesta czwarta edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino. 
Rozgrywki rozpoczęły się 21 września 2018, a zakończyły 25 maja 2019 finałem o mistrzostwo ligi. 
Obrońcą tytułu był La Fiorita. Mistrzostwo po raz czwarty w swej historii zdobył Tre Penne.

Zasady rozgrywek 
W sezonie 2018/2019 zmieniono system rozgrywek o mistrzostwo San Marino. 
Nowa formuła składała się z trzech faz: w pierwszej 15 drużyn podzielono na dwie grupy (8 i 7 zespołów), w których zespoły rozegrały pomiędzy sobą po jednym meczu. 
W drugiej fazie, na podstawie uzyskanych wyników, drużyny utworzyły dwie nowe grupy. 
W pierwszej grupie wzięły udział drużyny sklasyfikowane na czterech pierwszych miejscach z obu grup poprzedniej fazy, pozostałe drużyny znalazły się w drugiej grupie. 
W tej fazie zespoły rywalizowały ze sobą w klasycznym systemie każdy z każdym, aby wyłonić uczestników turnieju pucharowego. 
Do następnej fazy kwalifikowało się sześć pierwszych drużyn grupy pierwszej, dwie pierwsze z grupy drugiej oraz trzecia pod warunkiem, że będzie miała mniej niż sześć punktów straty do drugiej. 
Faza pucharowa rozpoczęła się od barażu między drugim a trzecim zespołem drugiej grupy.
Ćwierćfinały i półfinały zostały rozegrane systemem mecz i rewanż. Finał i rywalizację o pozostałe miejsca rozstrzygał jeden mecz. 
W przypadku, gdyby nie wyłoniono zwycięzcy (oprócz finału), o zakwalifikowaniu się do następnej rundy decydowała wyższa pozycja w poprzedniej fazie. 
W finale obowiązywała dogrywka i rzuty karne.
Mistrz otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Mistrzów UEFA, zaś przegrany finalista mógł wystąpić w rundzie wstępnej Ligi Europy UEFA.
Zdobywca Pucharu San Marino 2018/2019 otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Europy UEFA.

Drużyny

Faza pierwsza

Faza druga

Faza finałowa

Drabinka 

Oznaczenia: (M) – Mistrz, (P) – Puchar. = eliminacje do Ligi Mistrzów;  = eliminacje do Ligi Europy.

Play-off 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Play-off

|}
Źródło: .

Ćwierćfinał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Ćwierćfinał

Źródło: , , , .

O miejsca 5-8 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Półfinał

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|O siódme miejsce

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|O piąte miejsce

|}
Źródło: .

Półfinał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Półfinał

Źródło: , .

Finał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|O trzecie miejsce

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Finał

|}
Źródło: .

Najlepsi strzelcy 

Źródło: pierwsza faza, druga faza, faza finałowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 Campionato Sammarinese 2018/2019 – rsssf
 Campionato Sammarinese 2018/2019 – kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Campionato Sammarinese 
 Strona domowa Sanmaryński Związek Piłki Nożnej 

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2018 w San Marino
2019 w San Marino